Stansbury steht für:

 Stansbury (South Australia), eine Ortschaft in South Australia, Australien
 Stansbury Park, eine Ortschaft in Utah, USA
 Stansbury Island, eine Insel im Großen Salzsee, Utah, USA
 Stansbury Mountains, eine Bergkette in Utah, USA
 Stansbury-Halbinsel, eine Halbinsel auf Nelson Island, Südliche Shetlandinseln
 Fort Stansbury, ein früherer Militärstützpunkt in Florida, USA
 Howard Stansbury (1806–1863), Offizier des U.S. Army Corps of Topographical Engineers, Leiter der Stansbury Expedition nach Utah 1851
 Melanie Stansbury (* 1979), US-amerikanische Politikerin